Кузнецовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Курьинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Кузнецово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 608 человек, в том числе 295 мужчин и 313 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Кузнецово.

Примечания 

Муниципальные образования Курьинского района
Сельские поселения Алтайского края